Botár Attila (1931–1997) atléta, gátfutó
 Botár Attila (1944–2019) költő, műfordító, pedagógus, könyvtáros